Janów kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ivanava (distriktshuvudort i Vitryssland), Brests voblast,

Litauen 

 Jonava, ort, Kaunas län,

Polen 

 Janów Lubelski, powiathuvudort, Lublins vojvodskap, Powiat janowski, 
 Janów (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat warszawski zachodni), 
 Janów (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat miński), 
 Janów (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat lipski), 
 Janów (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat turecki, 
 Janów (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap, Powiat częstochowski, lat 50,72, long 19,43), 
 Janów (kommun i Polen, Schlesiens vojvodskap, Powiat częstochowski, lat 50,72, long 19,44), 
 Janów (kommun i Polen, Podlasiens vojvodskap), Powiat sokólski, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar